Jan Paweł I (Albino Luciani, 1912–1978) – papież w roku 1978
 Jan Paweł II (Karol Wojtyła, 1920–2005) – papież w latach 1978–2005

Zobacz też 
 
 Jan
 Paweł
 John Paul